Der Begriff Herceg-Bosna steht für:

 die Kroatische Gemeinschaft Herceg-Bosna in der jugoslawischen Teilrepublik Bosnien und Herzegowina
 die international nicht anerkannte Kroatische Republik Herceg-Bosna in Bosnien und Herzegowina zwischen 1993 und 1996
 den Kanton 10 in der Föderation Bosnien und Herzegowina